Het seizoen 1947-48 was de 31e editie van de Belgische Tweede Klasse. De officiële naam destijds was Division 1 (Eerste Afdeeling). RC Mechelen KM werd winnaar in reeks A en R. Tilleur FC in reeks B.  Beide ploegen promoveerden naar de ere-afdeling.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Ere-Afdeling 1946-47 voor de start van het seizoen:
 RCS La Forestoise (15e) degradeerde na 4 seizoenen in Ere-Afdeling.
 R. White Star AC (16e) degradeerde na 10 seizoenen in Ere-Afdeling.
 SC Eendracht Aalst (17e) degradeerde na 5 seizoenen in Ere-Afdeling.
 Sint-Niklaassche SK (voorlaatste) degradeerde na 2 seizoenen in Ere-Afdeling.
 RFC Brugeois (laatste) degradeerde na 1 seizoen in Ere-Afdeling.

Gepromoveerde teams
Volgende teams waren gepromoveerd uit Bevordering 1946-47 voor de start van het seizoen:
 FC Winterslag (kampioen reeks A) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 R. Gosselies Sports (kampioen reeks B) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 RFC Bressoux (kampioen reeks C) promoveerde na 12 seizoenen terug naar 2e nationale.
 SK Roeselare (kampioen reeks D) promoveerde na 12 seizoenen terug naar 2e nationale.

Deelnemende teams
De 32 ploegen werden over twee reeksen van 16 clubs verdeeld.

Eerste Afdeling reeks A 
Deze ploegen speelden in het seizoen 1947-48 in Eerste Afdeling reeks A. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking:

Eerste Afdeling reeks B 
Deze ploegen speelden in het seizoen 1947-48 in Eerste Afdeling reeks B. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking.

Eindstand Eerste Afdeling

Reeks A 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Reeks B 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Promoverende teams
De twee kampioenen promoveerden naar Ere Afdeling 1948-49 op het eind van het seizoen:
 RC Mechelen KM (kampioen reeks A) promoveerde na 8 seizoenen terug naar de Ere Afdeling.
 R. Tilleur FC (kampioen reeks B) promoveerde na 2 seizoenen terug naar de Ere Afdeling.

Degraderende teams
Op het einde van het seizoen degradeerden de laatste ploegen 2 van elke reeks. Volgende vier ploegen degradeerden naar Bevordering 1948-49:

P: positie, R: reeks, S2: Onafgebroken aantal seizoenen in 2e nationale op moment van degradatie

Topschutter

Referenties

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2